De koningen van Elam  (2550–644 v.Chr.) zijn maar in beperkte mate bekend. In sommige tijden zijn er alleen een aantal namen bekend en de regeringsduur of zelfs de volgorde van de heersers is niet duidelijk. Verder had Elam een vrij ingewikkeld systeem van heersers, vooral in de sukkalmahtijd. Ook zijn er tijden waarin de bronnen geheel zwijgen.

 
Elam
Koningen